Fülle ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Fülle (* 1939), tschechoslowakischer Fußballtorhüter
 Reiner Fülle (1938–2010), deutscher Agent für das Ministerium für Staatssicherheit
 Sebastian Fülle (* 1992), deutscher Basketballspieler
 Siegfried Fülle (* 1939), deutscher Geräteturner

Siehe auch:

 Füllen
 Füller
 Füllung
 Leben in Fülle